Point-to-point, de minimale vorm van een computernetwerk: twee apparaten verbonden met een kabel
 Point-to-Point Protocol (PPP), een communicatieprotocol om twee computers met elkaar te verbinden

Zie ook:
 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), variant van PPP-protocol